Reeck ist der Familienname folgender Personen:

 Emerich Reeck (1891–1953), deutscher Schriftsteller
 Hagen Reeck (* 1959), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Herman van den Reeck (1901–1920), Aktivist der Flämischen Bewegung

Siehe auch:
 Rek
 Reck (Begriffsklärung)
 Raeck